Le nom Milgrom peut désigner :
 Al Milgrom, un dessinateur américain ;
 Edwin Milgrom, un biologiste français ;
 Judith Milgrom, créatrice de la marque de vêtements Maje (mode) ;
 Mordehai Milgrom, un physicien israélien.
 Paul Milgrom, un économiste américain

Homonymie de patronyme